Домаћин се може односити на:

Домаћин, глава породице
Домаћин (филм из 2006)
Домаћин (биологија)
 Домаћин (часопис)
 Домаћин (роман)

Види јиш

Домаћица (вишезначна одредница)